Нела Кубурович (; ) — сербский политический и государственный деятель. В прошлом — министр юстиции Сербии (2016—2020).

Биография 
Нела Кубурович родилась 7 апреля 1982 года в Сараеве в Социалистической Федеративной Республике Югославия (СФРЮ).

В 2005 году окончила юридический факультет Белградского университета. Получала стипендию Фонда молодых талантов Правительства Сербии. С февраля 2006 по декабрь 2008 года работала в одном из муниципальных судов в Белграде на должности помощника судьи. С декабря 2008 по август 2009 года работала в Министерстве юстиции в качестве советника. Затем трудилась в Секторе нормативной деятельности, а в мае 2013 года получила должность в Высшем судебном совете. Повышала квалификацию в Испании, Франции и Боснии и Герцеговине. 

С июля 2014 по август 2016 года была помощником министра юстиции. 

11 августа 2016 года стала министром юстиции во втором кабинете Александра Вучича.

Владеет английским и испанским языками.

См. также 
 Правительство Сербии

Ссылки 
 

Министры юстиции Сербии
Женщины-политики Сербии